Brian Perk – calciatore statunitense
 Jacques Perk – poeta olandese
 Vladimír Perk – calciatore cecoslovacco